Die erste Auflage des Thomas Cups, der Weltmeisterschaft für Herrenmannschaften im Badminton, fand 1949 statt. Ursprünglich war die Erstauflage für 1941 geplant, durch die Kriegswirren jedoch erst 1949 realisiert. Sieger wurde das Team aus Malaya, welches im Halbfinale in Glasgow die USA und im Finale in Preston Dänemark (unter Kapitän Richard Heilbo) bezwang. Zu den beiden Finalrunden war das malaysische Team mit Chan Kon Leong, Law Teik Hock, Yeoh Teck Chye, Teoh Seng Khoon, Ooi Teik Hock, Wong Peng Soon, Lim Kee Fong, Ong Poh Lim und dem nichtspielenden Kapitän Lim Chuan Geok im Dezember 1948 zu einer 25-tägigen Schiffsreise in das Vereinigte Königreich gestartet, wo die Malayen erstmals mit einem europäischen Winter konfrontiert wurden.

Vorrunden

Europazone

Übersicht

Resultate

Pazifik-Zone 
Malaya als einziger Starter direkt qualifiziert.

Panamerikazone

Finalrunde

Übersicht

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 
 

1949
Badminton 1949
Badmintonwettbewerb in Schottland
Badmintonwettbewerb in England